Kamienny gość (opera) – opera Aleksandra Dargomyżskiego,
 Kamienny gość (obraz Francisca Goi) – obraz olejny Francisca Goi.